Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Isabel Fernández e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Karen Krantzcke e Virginia Wade 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (semifinali)
 Pam Teeguarden /  Sharon Walsh (primo turno)

 Rosie Casals /  Nancy Gunter (semifinali)
 Isabel Fernández /  Martina Navrátilová (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1974